

Ляс () — назва кількох географічних об'єктів у Польщі, яка буквально означає «ліс».
Населені пункти та їхні частини
 Ляс — село в гміні Пшецишув Освенцимського повіту Малопольського воєводства
 Ляс — село в гміні Шлемень Живецького повіту Сілезького воєводства

 Ляс — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Ляс — частина села Бенькувка в гміні Хелмно Хелмінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ляс — частина села Неліш у гміні Неліш Замойського повіту Люблінського воєводства
 Ляс — частина села Бжезьно в гміні Дорогуськ Холмського повіту Люблінського воєводства
 Ляс — частина села Закшув у гміні Лазіська Опольського повіту Люблінського воєводства
 Ляс — частина села Старий Стренчин у гміні Цицув Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Ляс — частина села Вежбиця в гміні Лісневичі Холмського повіту Люблінського воєводства
 Ляс — частина села Воля-Корибутова-Перша в гміні Селище Холмського повіту Люблінського воєводства
 Ляс — частина села Пшиґлув у гміні Сулеюв Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Ляс — частина села Венґлювка в гміні Вішньова Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Ляс — частина села Бесна в гміні Лужна Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Ляс — частина села Пйотровиці в гміні Пшецишув Освенцимського повіту Малопольського воєводства
 Ляс — частина села Висока Ґлоґовська в гміні Ґлоґув-Малопольський Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ляс — частина села Жджари в гміні Чорна Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Ляс — частина села Виремби в гміні Динів Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ляс — частина села Свожиці в гміні Конське Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ляс — колонія в гміні Єнджеюв Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки